Pustike (Kroatië), een plaats in de gemeente Kravarsko in de Kroatische provincie Zagreb
Pustike (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah